Марбах (нем. Marbach) — многозначный термин.

 Марбах — коммуна в Швейцарии, в кантоне Люцерн. 
 Марбах — коммуна в Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен. 
 Марбах — коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

 Марбах, Карл-Гейнц (1917—1995) — немецкий офицер-подводник, капитан-лейтенант.

См. также 
 Марбах-на-Неккаре
 Марбах-на-Дунае